Het Lakeside World Professional Darts Championship 2014 was de 37ste editie van het toernooi. Het darttoernooi werd gespeeld van 4 tot en met 12 januari in het Lakeside Leisure Complex te Frimley Green, Surrey. De organisatie was in handen van de British Darts Organisation.

De Engelsman Scott Waites was de titelhouder bij de mannen. Bij de vrouwen was de Russische Anastasia Dobromyslova titelhouder

Loting

Mannen

Voorronde

Laatste 32 tot finale

{{Wedstrijdschema laatste 32 zonder 3
| RD1 = 1e ronde (best of 5 sets)4–7 januari
| RD2 = Laatste 16 (best of 7) 8–9 januari
| RD3 = kwartfinale  (best of 9) 9–10 januari
| RD4 = halve finale (best of 11) 11 januari
| RD5 = finale (best of 13) 12 januari
| RD1-team01 =  Stephen Bunting
| RD1-score01 = 3
| RD1-team02 =  Jim Widmayer
| RD1-score02 = 1
| RD1-team03 =  Jim Williams
| RD1-score03 = 0
| RD1-team04 =  Dave Prins
| RD1-score04 = 3
| RD1-team05 =  Jeffrey de Graaf 
| RD1-score05 = 0
| RD1-team06= Martin Atkins 
| RD1-score06= 3
| RD1-team07 =  Remco van Eijden
| RD1-score07 = 0
| RD1-team08 =  Rick Hofstra
| RD1-score08 = 3
| RD1-team09 =  Darryl Fitton 
| RD1-score09 = 1
| RD1-team10 =  Tony Eccles 
| RD1-score10 = 3
| RD1-team11 =  Wesley Harms 
| RD1-score11 = 3
| RD1-team12 =  Paul Jennings 
| RD1-score12 = 0
| RD1-team13 =  Robbie Green 
| RD1-score13 = 3
| RD1-team14 =  Richie George
| RD1-score14 = 0
| RD1-team15 =  Gary Robson 
| RD1-score15 = 3
| RD1-team16 =  Ron Meulenkamp
| RD1-score16 = 2
| RD1-team17 =  James Wilson 
| RD1-score17 = 3
| RD1-team18 =  Christian Kist 
| RD1-score18 = 1
| RD1-team19 =  Scott Mitchell 
| RD1-score19 = 3
| RD1-team20 =  Paul Hogan 
| RD1-score20 = 2
| RD1-team21 =  Scott Waites 
| RD1-score21 = 0
| RD1-team22 =  Alan Norris
| RD1-score22 = 3
| RD1-team23 =  Glen Durrant 
| RD1-score23= 3
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Mike Day 
| RD1-score24= 0
| RD1-team25= Jan Dekker 
| RD1-score25= 3
| RD1-team26= Benito van de Pas
| RD1-score26= 0
| RD1-team27= Geert De Vos
| RD1-score27= 3
| RD1-team28= Madars Razma
| RD1-score28= 1
| RD1-team29= Tony O'Shea 
| RD1-score29= 0
| RD1-team30= Martin Adams| RD1-score30= 3
| RD1-team31= Ross Montgomery
| RD1-score31= 3
| RD1-team32= Michael Meaney 
| RD1-score32= 2
| RD2-team01 =  Stephen Bunting 
| RD2-score01 = 4| RD2-team02 =  Dave Prins
| RD2-score02 = 0
| RD2-team03 = Martin Atkins
| RD2-score03 = Opgave
| RD2-team04 =  Rick Hofstra| RD2-score04 = WNO| RD2-team05 =  Tony Eccles 
| RD2-score05 = 4| RD2-team06 =  Wesley Harms 
| RD2-score06 = 3
| RD2-team07 =  Robbie Green 
| RD2-score07 = 4| RD2-team08 =  Gary Robson
| RD2-score08 = 1
| RD2-team09 =  James Wilson 
| RD2-score09 = 4| RD2-team10 =  Scott Mitchell 
| RD2-score10 = 2
| RD2-team11 =  Alan Norris| RD2-score11 = 4| RD2-team12 =  Glen Durrant 
| RD2-score12 = 1
| RD2-team13 =  Jan Dekker
| RD2-score13 = 4| RD2-team14 =  Geert De Vos 
| RD2-score14 = 2
| RD2-team15 =  Martin Adams 
| RD2-score15 = 4| RD2-team16 =  Ross Montgomery 
| RD2-score16 = 1
| RD3-team01 =  Stephen Bunting 
| RD3-score01 = 5| RD3-team02 =  Rick Hofstra 
| RD3-score02 = 2
| RD3-team03 =  Tony Eccles 
| RD3-score03 = 2
| RD3-team04 =  Robbie Green| RD3-score04 = 5| RD3-team05 =  James Wilson 
| RD3-score05 = 2
| RD3-team06 =  Alan Norris 
| RD3-score06 = 5| RD3-team07 =  Jan Dekker 
| RD3-score07 = 5| RD3-team08 =  Martin Adams 
| RD3-score08 = 2 
| RD4-team01 =  Stephen Bunting 
| RD4-score01 = 6| RD4-team02 =  Robbie Green
| RD4-score02 = 1
| RD4-team03 =  Alan Norris 
| RD4-score03 = 6| RD4-team04 =  Jan Dekker 
| RD4-score04 = 5
| RD5-team01 =  Stephen Bunting 
| RD5-score01 = 7| RD5-team02 =  Alan Norris 
| RD5-score02 = 4
}}

Vrouwen

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 - Engelse versie
| RD1 = 1e ronde (best of 3 sets)4–8 januari
| RD2 = Kwartfinale (best of 3 sets)9–10 januari
| RD3 = Halve finale (best of 3 sets)11 januari
| RD4 = Finale (best of 5 sets)11 januari
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Deta Hedman| RD1-score01= 2| RD1-seed02=
| RD1-team02= Lorraine Farlam
| RD1-score02= 0
| RD1-seed03=8
| RD1-team03= Irina Armstrong| RD1-score03= 2| RD1-seed04=
| RD1-team04= Sharon Prins
| RD1-score04= 0
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Julie Gore| RD1-score05= 2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Rachna David
| RD1-score06= 0
| RD1-seed07=5
| RD1-team07= Rachel Brooks
| RD1-score07= 0
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Ann-Louise Peters
| RD1-score08= 2
| RD1-seed09=2
| RD1-team09= Trina Gulliver
| RD1-score09= 0
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Tamara Schuur
| RD1-score10= 2
| RD1-seed11=7
| RD1-team11= Aileen de Graaf
| RD1-score11= 1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Lisa Ashton
| RD1-score12= 2
| RD1-seed13=3
| RD1-team13=

Finale

Prijzengeld
Het prijzengeld bestaat uit £300.000 voor de mannen en £29.000 voor het vrouwentoernooi. Gedeelde 9-dart checkout prijs: £52.000. Hoogste checkout prijs: £5.000 per toernooi.

Mannen

Vrouwen

World Professional Darts Championship
Darts in 2014